Haus der Freundschaft bezeichnet:
 Haus der Freundschaft (Rostock), denkmalgeschütztes Gebäude in Rostock
 Haus der Freundschaft (Schkopau), denkmalgeschütztes Gebäude in Schkopau
Haus der Freundschaft (Cottbus)